Куро-Искитим — река в России, протекает по Кемеровской области. Устье реки находится в 5 км по правому берегу реки Большая Камышная. Длина реки составляет 8 км. Образуется слиянием рек Прямой и Удельной.

На реке находится микрорайон (посёлок) Плешки, находилась одноимённая деревня Куро-Искитим.

Бассейн 
 5 км: Малая Винокурка
 8 км: Удельная
 8 км: Прямая
 5 км: Глухая
 8 км: Горячинский Лог

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

См. также 
 Малые реки Кемерова

Примечания 

Притоки Большой Камышной
Реки Кемеровского района
Реки Кемерова